Las Minas ist der Name folgender geographischer Objekte

in Mexiko:
 Las Minas (Chiapas), Ort in Chiapas
 Las Minas (San Marcos), Ort in Guerrero
 Las Minas (Tlacoachistlahuaca), Ort in Guerrero
 Las Minas (Morelos), Ort in Morelos
 Las Minas (Veracruz), Ort in Veracruz
 Municipio Las Minas, Verwaltungseinheit in Veracruz

in Panama:
 Las Minas (Panama), Ort
 Distrikt Las Minas, Verwaltungseinheit